Евгения Михайловна Раевская (в замужестве Иерусалимская); —) — русская . Заслуженная артистка РСФСР (1925).

Актриса Московского Художественного театра (с 1898 года), одна из основателей четвёртой студии МХАТ, позднее ставшей Театром Красной Пресни (1922) в Москве.

Театральные работы

МХАТ 
 Чайка — Полина Андреевна
 Дядя Ваня — Елена Андреевна Серебрякова
 Ревизор — Хлопова

Фильмография 
1918 — Девьи горы
1919 — Пунин и Бабурин
1919 — Герасим и Му-му — барыня
1919 — Поликушка

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20121005111552/http://moscow.puteshestviy.net/dostoprimechatelnosti_mkhat
 http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st113.shtml

Актёры и актрисы Московского Художественного театра